Gheorghe Palade se poate referi la:

 Gheorghe Palade (deputat de Prahova), deputat de Prahova din partea FSN-ului în legislatura 1990-1992
 Gheorghe Palade (istoric), anticomunist și istoric din Republica Moldova

Nume proprii